Fennbach ist der Name folgender Gewässer:

 Fennbach (Irsen), linker Zufluss der Irsen (zur Our) nahe Großkampenberg, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz 
 Fennbach (Kalbach), rechter Zufluss des Kalbachs (zur Fliede) in Oberkalbach, Gemeinde Kalbach, Landkreis Fulda, Hessen

Siehe auch:
 Fehnbach, linker Zufluss der Schlierach bei Agatharied, Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern